Rathke ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rathke (1888–1945), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht
 Bernhard Rathke (1840–1923), deutscher Chemiker
 Hans-Joachim Rathke (1907–?), deutscher Beamter
 Heinrich Rathke (Zoologe) (1793–1860), deutscher Anatom, Embryologe und Zoologe
 Heinrich Rathke (* 1928), deutscher lutherischer Theologe und Bischof

 Otto Rathke (1881–1936), deutscher Musiker und Vortragskünstler
 Robert Rathke (1910–1987), deutscher Schauspieler

Siehe auch: 
 Rathke-Tasche (beim Fetus)
 Ratke (Begriffsklärung)
 Radke (Begriffsklärung)
 Radcke (Begriffsklärung)
 Rathje (Begriffsklärung)